Branch Hill steht für:

 Branch Hill (Ohio), Ort im US-Bundesstaat Ohio

Erhebungen in den Vereinigten Staaten:
 Branch Hill (New York)
 Branch Hill (Hügel, Ohio)